Die Kategoria e Parë 1955 (sinngemäß: Erste Liga) war die 18. Austragung der albanischen Fußballmeisterschaft und wurde vom nationalen Fußballverband Federata Shqiptare e Futbollit ausgerichtet. Die Saison begann am 6. März und endete am 20. November 1955.

Saisonverlauf 
Die Liga war zur neuen Saison von 12 auf 16 Teams vergrößert worden. Nachdem es 1954 keinen Absteiger gegeben hatte, stiegen für 1955 Puna Berat, Puna Gjirokastra, die beide nach zweijähriger Abstinenz in die Liga zurückkehrten, sowie Dinamo Shkodra und Tekstilitisti „Stalin“ Yzberish, die beide zum ersten Mal in der Kategoria e Parë spielten, auf. Titelverteidiger war Partizani Tirana.

Die Meisterschaft wurde erneut in einer regulären Spielzeit mit Hin- und Rückrunde ausgetragen. Jedes Team trat zwei Mal gegen jede andere Mannschaft an. Die Teams auf den Plätzen 14 bis 16 stiegen in die damals noch zweitklassige Kategoria e dytë ab.

Insgesamt fielen 632 Tore, was einem Schnitt von 2,6 Treffern pro Partie entspricht. Torschützenkönige mit jeweils 23 Treffern wurden Refik Resmja von Partizani Tirana und Skënder Jareçi von Dinamo Tirana.

Nachdem sich 1954 noch Partizani Tirana deutlich durchgesetzt und den Titel errungen hatte, revanchierte sich nun Dinamo Tirana und holte die fünfte Meisterschaft der Vereinsgeschichte. Allerdings gelang dies dem ungeschlagenen Klub nur aufgrund des gewonnenen direkten Vergleichs gegenüber dem punktgleichen Partizani. Mit bereits 18 Zählern Rückstand erreichte Puna Tirana zum dritten Mal in Folge den dritten Platz. Auf den Rängen vier bis acht folgten Dinamo Shkodra, das sich allerdings nach Abschluss der Spielzeit auflöste, Puna Shkodra, Dinamo Durrës, das sich ebenfalls auflöste, Puna Vlora und Luftëtari i Shkollës së Bashkuar e Oficerëve „Enver Hoxha“ Tirana. Luftëtari schrieb sich allerdings für die neue Spielzeit nicht mehr ein. Puna Korça kam knapp vor Puna Kavaja auf Platz neun ein. Punktgleich Elfter und Zwölfter wurden die Neulinge Tekstilisti „Stalin“ Yzberish und Puna Berat. Auch die Kombinatsmannschaft Tekstilisti aus einem Vorort von Tirana schrieb sich für 1956 nicht mehr ein. Mit nur einem Punkt Vorsprung sicherte sich Puna Durrës den Klassenerhalt. Den Gang in die zweite Liga mussten stattdessen Spartaku Tirana, Puna Elbasan und Aufsteiger Puna Gjirokastra, das nur sechs Punkte holte, antreten.

Vereine

Abschlusstabelle 

Entscheidung für Meisterschaft: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore)

Kreuztabelle

Die Mannschaft des Meisters Dinamo Tirana

Literatur

Einzelnachweise 

1955
Fußballsaison 1955